Neyses ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Neyses (1893–1988), deutscher Musiker, Gerechter unter den Völkern
 Matthias Neyses (1872–1946), deutscher Politiker (Zentrum)
 Michael Neyses (* 1968), deutscher Politiker der Piratenpartei
Siehe auch:
 Neises